Wacław Radecki (filmowiec)
 Wacław Radecki (psycholog)